Le sigle MNR peut désigner :

En France 
 Mouvement national révolutionnaire, organisation politique active en 1940-1941.
 Mouvement nationaliste révolutionnaire, un parti politique ayant existé entre 1979 et 1985.
 Mouvement national républicain, parti créé en 1999 en France par Bruno Mégret.
 Musées nationaux récupération (MNR) est l'inventaire des œuvres issues des opérations de récupération artistique en Allemagne (1945-1950), c'est-à-dire récupérées en Allemagne par les services français ou alliés, rapatriées en France et déposées dans les musées français, faute d'avoir été réclamées par leurs légitimes propriétaires. Ces œuvres ont été prélevées par les Allemands pendant l'occupation, soit qu'elles ont été spoliées à des collectionneurs juifs ou non juifs, soit qu'elles ont été achetées légalement sur le marché de l'art, mais payées par les Allemands avec des fonds provenant du Trésor public français (indemnité d'occupation imposée au vaincu).

En Belgique 
 Mouvement national royaliste, une organisation belge de résistance durant la Seconde Guerre Mondiale.

En Bolivie 
 Mouvement nationaliste révolutionnaire (), parti politique bolivien créé en 1941 par Víctor Paz Estenssoro.

Au Mozambique 
Résistance nationale du Mozambique (ReNaMo), parti politique mozambicain créé en 1975, connu en anglais sous le nom de  (MNR)

À Sao Tomé-et-Principe 
 Mouvement nouvelle voie (), parti politique santoméen

Références